Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Oberhofie w dniach 7-10 stycznia 2021 roku były piątymi w sezonie 2020/2021 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym, sztafecie mieszanej i pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Bibliografia 
 

2020 w Niemczech
Biathlon w Niemczech
Puchar Świata w biathlonie 2020/2021